«Heaven's Gate» (en español: ‘puerta del cielo’) puede referirse a:

 Heaven's Gate (1980), película estadounidense dirigida por Michael Cimino;
 Heaven's Gate (1982-1999), banda alemana de heavy metal;
 Heaven's Gate (1996), videojuego japonés.
 Heaven's Gate (-1997), secta religiosa suicida creada en 1975;
 Heaven's Gate (2003), álbum de la banda española de rock Saratoga (1992-);